Józef Wołodkowicz (1761-1807) – uczestnik konfederacji targowickiej, marszałek szlachty mińskiej
 Józef Wołodkowicz (1889-1947) – dyplomata II Rzeczypospolitej